Westmere bezeichnet
 Westmere (Waikato), Ort in der Region Waikato in Neuseeland
 Westmere (Manuwatu-Wanganui), Ort in der Region Manuwatu-Wanganui in Neuseeland
 Westmere (New York), Ort im US-Bundesstaat New York
 einen Mikroprozessor von Intel, siehe Intel-Core-i-Serie oder Nehalem-Westmere-Mikroarchitektur oder Liste der Intel-Core-i-Prozessoren

Siehe auch:
 Westmeer